Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Niobé (fille de Tantale), épouse d'Amphion et mère des Niobides ;
 Niobé fille de Phoronée, aïeule des Curètes et des satyres selon certaines traditions.
 Niobé est une tragédie d'Eschyle inspirée de l'histoire de Niobé, fille de Tantale.

Ce nom de la mythologie est repris pour nommer : 

 En astronomie : 
 (71) Niobé, un astéroïde,
 Niobe Planitia, une basse plaine (planitia) de Vénus.

 En paléontologie :
 Niobe est un genre éteint de trilobites.

 Plusieurs noms de navires  :
 Le , croiseur anglais, puis canadien (1898-1920) ;
 La Niobe, une frégate anglaise qui fit naufrage en 1867 au large de Saint-Pierre et Miquelon ce qui entraina la construction du phare de Cap-Blanc à Miquelon ; 
 Le Niobé, cargo minéralier français, coulé en  en baie de Seine ;
 Les , plusieurs navires de la marine allemande:
 le , une frégate construite pour la Royal Navy et finalement acquise par la marine prussienne en 1861 ;
 le , un croiseur léger de la classe Gazelle lancé en 1899 ;
 le , un trois-mâts barque, navire-école de la Reichsmarine de 1922 à 1932.

 Au cinéma :
 Niobe est un film américain de Hugh Ford sorti en 1917.
  est un personnage des films Matrix Reloaded, Matrix Revolutions et Matrix Resurrections interprété par l'actrice Jada Pinkett Smith
 Niobé est un comédien, chanteur, auteur, compositeur français.

 En musique :
 Niobe, regina di Tebe est un opéra d'Agostino Steffani créé en 1688.

Homonymie mythologique